010 может означать:

 010 — альбом американской инди рок-группы Ulysses.
 010 — альбом японского музыкального коллектива The Mad Capsule Markets.
 010 — код обсерватории CERGA.
 010 (Tyrrell 010) — спортивный автомобиль команды Candy Team Tyrrell.
 010 — условное обозначение микропроцессора Motorola 68010, выпущенного в 1982 году.